Снежник може бити:
 Снежник је термин који се често користи да означи сталну снежну површину односно гомилу снега која се због свог специфичног положаја (заклоњена од Сунца,...) или надморске висине никада или ретко топи. Може да се односи на следеће појмове:
 Снежник (планина), планина на југозападу Словеније (1796 m нмв.).
 Снежник (тврђава), тврђава на обронцима истоимене планине у Словенији.
 Снежник (извор), један од четири најпознатија минерална извора у Врњачкој Бањи
 Снежник (Грчка), планина у Грчкој, у Егејској Македонији.